Jordi de Hessen-Darmstadt (1669-1705)
 Jordi de Cambridge (2013-)